Die Erste Division 2001/02 war die 99. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 11. August 2001 und endete am 5. Mai 2002.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Eendracht Aalst und RWD Molenbeek wurden beide wegen finanzieller Schwierigkeiten die Lizenz verweigert und in die 3. Division versetzt.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2001/02